Talking to the Moon peut faire référence à :
Talking to the Moon, un album de Steve O'Kane;
Talking to the Moon, une chanson de Bruno Mars de l'EP It's Better If You Don't Understand (2010) et de l'album Doo-Wops & Hooligans (2010);
Talking to the Moon, une chanson de Charlie Daniels de l'album Me and the Boys;
Talking to the Moon, une chanson de Don Henley de l'album I Can't Stand Still.